FSO kan syfta på:

 FSO – en bilfabrikant i Polen, se Fabryka Samochodów Osobowych
 FSO Polonez – en bilmodel
 FSO Syrena – en bilmodel
 FSO Warszawa – en bilmodel
 FSO Asia – en oljetanker
 FSO fria förskolor – fristående idéburna förskolor i Sverige